Breite Straße 47 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 47 (Quedlinburg)
 Breite Straße 47 (Wernigerode)